Bill Rexford, un pilote automobile américain ;

Rexford est un prénom notamment porté par :
 Rexford Orotaloa, un écrivain des îles Salomon ;
 Rexford Tugwell, un économiste américain ;

 Rexford (Kansas) ;
 Rexford (Montana).